Dwie skały wspinaczkowe na północ od Zastudnia na Wyżynie Częstochowskiej:
 Bezlik
 Skała Pustelnika